Елис може да се отнася за:

 Елида – антична област в Древна Гърция
 Илия (област) – област в съвременна Гърция
 Елис Айлънд – остров на река Хъдсън, в миналото имиграционен център
 тихоокеанските острови Елис, бивша британска колония – днес Тувалу